Телеканал «ТИВИСИ» — межрегиональный телеканал Иркутской области, Иркутск. Собственное производство. Телеканал вещает в качестве HD. Телеканал поддерживает общественные движения города и часто о них рассказывает.

О канале 
Телеканал «ТИВИСИ» создан в 2013 году. Имеет собственное вещание — 24/7. Качество сигнала HD. Среда распространения: кабельное вещание («Ростелеком», МТС, ТТК, , «Ориент Телеком», «Стрела Телеком», «Электронный город», «Читатехэнерго»), интернет-телевидение, Яндекс. ЭФИР, Peers.tv.

Сотрудники канала не раз являлись обладателями разных премий и наград.

Руководители

Дирекция 
Галина Тюрнева

Галина Соболева

Николай Текалов

Иван Янкевич

Редакторы новостных программ 
Анастасия Куренова

Эфирное программирование 
Светлана Смолянинова

Журналисты 
Николай Текалов

Галина Соболева

Анастасия Куренова

Алина Кириллова

Нонна Манян

Иван Балабкин

Анастасия Шумилова

Операторы 
Юрий Рябчиков

Николай Крупченко

Александр Медведев

Ведущие 
Галина Тюрнева — Новости Байкальского региона. Прямой эфир

Николай Текалов — Новости Байкальского региона. Прямой эфир

Галина Соболева — Новости Байкальского региона. Прямой эфир

Туяна Нимаева — Азбука финансов

Программы 
Одна из главных программ на телеканале — это «Новости Байкальского региона. Прямой эфир». В эту программу приглашают экспертов из разных областей, например сотрудников Иркутского ГО ВДПО. Служба новостей работает 24/7, периодически даже самые популярные новостные порталы города ссылаются на телеканал ТИВИСИ, как на первый источник информации.

Середина земли. Интересные истории, факты, события, необычные люди, новости соседних регионов и стран: Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Монголия и Китай. Ведущий Николай Текалов

Партнёры 
Телеканал сотрудничает с ведущими центральными телеканалами разных стран: Китай — телеканал «CGTN-русский», «CCTV», Монголия — UBS, Япония «BTV», Южная Корея «Ареранг».

Примечания 

Телеканалы Иркутской области